Distretto di Černivci (oblast' di Černivci) — istituito nel 2020
Distretto di Černivci (oblast' di Vinnycja) — soppresso nel 2020